NGC 7494 (другие обозначения — PGC 70568, ESO 535-5, MCG -4-54-7) — эллиптическая галактика (E1) в созвездии Водолей.

Этот объект входит в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога».

Примечания 

 

7494
Водолей (созвездие)